

Reality Show

 The X Factor (Estados Unidos) - versão estadunidense
 The X Factor (Reino Unido) - versão britânica
 The X Factor (Itália) - versão italiana
 Factor X - versão portuguesa

Álbum 

 The X Factor